3 miejscowości w Polsce: 
 Rzepki – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Czarnocin 
 Rzepki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Rzepki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald

„Rzepki” – rezerwat przyrody w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów

Zobacz też: Nowe Rzepki